Пицунда:

Топонимы
 Пицунда — город в Абхазии.
 Пицунда — мыс в Абхазии.
 Пицунда — заповедник в Абхазии.

Транспорт
 Пицунда — шхуна.